Барон Иоганн Вильгельм Архенгольц () (3 сентября 1743, Лангфур близ Данцига — 28 февраля 1812, Гамбург) — немецкий писатель и историк.

Биография 
Родился 3 сентября 1743 года в Лангфуре под Данцигом в семье офицера. Детство он провел в Гданьске, где служил его отец. В 1757 году семья переехала в Берлин, где 4 июня он начал учиться в кадетском корпусе. В декабре 1758 года он был переведён в Бреслау.

В 1760—1763 годах принимал участие в Семилетней войне. Был серьёзно ранен во время штурма Зюптицеровских высот в битве при Торгау в 1760 году и вернулся в свой полк только в марте 1761 года. Служил в прусской армии до 1763 года и после заключения Губертусбургского мира, выйдя в отставку в чине капитана, отправился путешествовать по Европе: 6 лет он оставался только в Великобритании; посетил также Италию, Францию ​​и скандинавские страны. В середине 1760 годов вступил в масонскую ложу. Его биограф Фридрих Руоф писал, что он зарабатывал на жизнь литературным трудом и «не совсем безупречной коммерческой деятельностью». В 1780 году в Риме Архенхольц упал с лошади и получил необратимый паралич одной ступни, что затруднило его дальнейшее путешествие.

Вернувшись через 16 лет на родину, он посвятил всё своё время литературным трудам и историческими изысканиям. Жил в Дрездене и Лейпциге, затем в Гамбурге. С 1782 года издавал успешный ежемесячный журнал «Litteratur- und Völkerkunde», в который многие статьи написал сам. В Дрездене летом 1786 года женился на Софи Фридерике фон Рокш, с которой имел четверых детей.

Основал политический журнал «Minerva für Politik Geschichte und Literatur». После французской революции в 1791 году переехал с семьёй в Париж, где с целью знакомить читателей в Германии с ситуацией во Франции, но в конце июня 1792 года был вынужден бежать из страны, поскольку после ряда политических публикаций ему пригрозили гильотиной; усиливавшиеся беспорядки изменили его отношение к революции. Вернувшись из Франции, Архенхольц снова поселился в Гамбурге и купил имение в Эендорфе. В 1809 году он начал отходить от издательской деятельности и окончательно переехал в свое имение, где и умер 28 февраля 1812 года.

Капитальнейшим из его трудов является «Geschichte des Siebenjährigen Krieges in Deutschland von 1756 bis 1763» («История Семилетней войны»). Книга впервые была опубликована в 1788 году в Мангейме и впоследствии выдержала множество изданий и переводов на иностранные языки, в том числе и на русский (СПб., 1841, 2-е изд.: , 1901, 3-е изд. — , 2001). 

Одним из первых в европейской исторической науке обратил внимание на историю морского пиратства, опубликовав в 1803 году в Тюбингене «Историю флибустьеров» (Geschichte der Flibustier. Tübingen, 1803)

Он много также работал над историей Англии и напечатал ряд книг, из которых наиболее заметны «Англия и Италия, или Историческое и политическое описание сих государств» (русский перевод: , 1801—1805), «История королевы Елизаветы» (Лейпциг, 1798) и «История Густава Вазы» (Тюбинген, 1801). Также Архенгольц долгое время издавал известный политический журнал: «Minerva für Politik Geschichte und Literatur».

Библиография русских переводов 
Сочинения Архенгольца неоднократно переводились и издавались в России:
 Англия и Италия / Сочинение Архенгольца; Перевод с немецкого. — Москва: В типографии Кряжева, Готье и Мея, 1802—1805.
 О силе Англии. Из журнала "Minerva". 1802. Том 1 / Архенгольц; Перевод Н. М. Карамзина // Вестник Европы. — 1802. – Часть 2, № 7. — С.256-264.
 История Семилетней войны в Германии, с 1756 по 1763 год / Сочинение И. В. Архенгольца, служившего капитаном в армии Фридриха Великого; Перевод Алексей Мартос. — Москва: типография А. Семена, при Императорской Мединско-хирургической академии, 1841. — 371 с.; 21 см.;
 История морских разбойников Средиземного моря и океана / Сочинение Архенгольца; Перевод К. Вельсберга. Части 1-3. — Санкт-Петербург: типография II Отделения Собственной его императорского величества канцелярии, 1848-1851. — 3 тома; 18 см.:
 Часть 1: История флибустьеров, морских разбойников, опустошавших испанскую Америку в XVII столетии. — 1848. — XXIV, 346 с.;
 Часть 2: Морские разбойники Средиземного моря. — 1850. — 299 с.;
 Часть 3 и последняя: Морские разбойники Средиземного моря (окончание). Скандинавские морские разбойники. Датские морские разбойники. — 1851. — 238 с.;
 История Семилетней войны / Иог. Вильг. Архенгольц, (бывший капитан прусской королевской службы); Перевод с немецкого Я. Я. — Киев; Санкт-Петербург; Харьков: Ф. А. Иогансон, 1901. — 471 с.; 15 см.;
 2-е изд. — Санкт-Петербург, 1912. — 148 с., 1 л. фронт. (портр., карт.); 19 см. — (Школьные издания немецких авторов / Л. К. Якобсон; Выпуск 5);
 История морских разбойников Средиземного моря и Океана. Перевод с французского. / Архенгольц Ф.[!]; Послесловие И. Ф. Цветкова. — Москва: Изд.-торг. предприятие "Новелла", 1991. — 365 с.; 22 см.;
 Пираты. Для детей / Пересказ Е. Григорьевой и других (по Ф. [!] Архенгольцу и А. Эксквемелину); Художник С. Юкин. — Москва: Росмэн, 1996. — 110 с.; ил., цв. ил.; 26 см.;
 История семилетней войны. Перевод с немецкого / И. В. фон Архенгольц. — Москва: АСТ, 2001. — 555 с., 2 л. карт.; 21 см. — (Военно-историческая библиотека). — Именной указатель: с. 542-554. — Библиография в примечаниях: с. 456-489;
 История морских разбойников Средиземного моря и Океана / Ф. Архенгольц; Перевод с французского К. Вельсберга, комментарии В. Климанова. — Москва: ТЕРРА-Книжный клуб, 2009. — 431 с.; ил.; 21 см.;
 История морских разбойников / И. В. фон Архенгольц; Перевод К. Е. Веельсберга. — Москва: Вече, 2010. — 441 с., 8 л. ил., портр.; 21 см. — (Морская летопись);
 История морских разбойников / И. В. фон Архенгольц; Перевод с немецкого, сделанный во второй половине XIX в. литератором и переводчиком К. Е. Вельсбергом. — Москва: Вече, 2017. — 428 с.; ил., портр.; 21 см. — (Морская историческая библиотека);

Примечания

Литература 
 
 
 Светлов Р. В., Смолянинов В. А. Предисловие // Архенгольц И. В. История Семилетней войны. — М., 2001

Ссылки 
 Избранные сочинений И.-В. Архенгольца на сайте Lib.ru/Классика.

Участники Семилетней войны
Масоны Германии
Масоны XVIII века
Масоны XIX века